Forbundskansler () er den danske betegnelse for embeder i flere tysktalende lande og kan henvise til:

 Forbundskansler (Tyskland) – Tysklands regeringsleder
 Forbundskansler (Østrig) – Østrigs regeringsleder
 Forbundskansler (Schweiz) – stabschefen for Schweiz' regering, Forbundsrådet
 Forbundskansler (Nordtyske forbund) – den ansvarlige for den udøvende magt i Det nordtyske forbund